Bamboepapegaaiamadine
 Blauwmaskerpapegaaiamadine
 Fijipapegaaiamadine
 Indische papegaaiamadine
 Koningspapegaaiamadine
 Manillapapegaaiamadine
 Mindanaopapegaaiamadine
 Papoeapapegaaiamadine
 Roodkoppapegaaiamadine
 Rozebekpapegaaiamadine
 Samoapapegaaiamadine
 Tanimbarpapegaaiamadine